GZI steht für:
 Ghazni Airport (IATA-Code), Flugplatz von Ghazni, Provinz Ghazni, Zentralafghanistan
 Groß Zicker (Fischerei-Kennzeichen), Insel Rügen, Mecklenburg-Vorpommern

gzi steht für:
 Gazi (Sprache) (ISO-639-3-Code), nordwest-iranische Sprache

Abkürzung